Расширенное греческое письмо () — блок стандарта Юникод, содержащий греческие гласные с диакритическими знаками, используемые в греческой политонической орфографии.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Расширенное греческое письмоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1F0x
| title="U+1F00: GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI" | ἀ
| title="U+1F01: GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA" | ἁ
| title="U+1F02: GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND VARIA" | ἂ
| title="U+1F03: GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND VARIA" | ἃ
| title="U+1F04: GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND OXIA" | ἄ
| title="U+1F05: GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND OXIA" | ἅ
| title="U+1F06: GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND PERISPOMENI" | ἆ
| title="U+1F07: GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND PERISPOMENI" | ἇ
| title="U+1F08: GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH PSILI" | Ἀ
| title="U+1F09: GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH DASIA" | Ἁ
| title="U+1F0A: GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH PSILI AND VARIA" | Ἂ
| title="U+1F0B: GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH DASIA AND VARIA" | Ἃ
| title="U+1F0C: GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH PSILI AND OXIA" | Ἄ
| title="U+1F0D: GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH DASIA AND OXIA" | Ἅ
| title="U+1F0E: GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH PSILI AND PERISPOMENI" | Ἆ
| title="U+1F0F: GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH DASIA AND PERISPOMENI" | Ἇ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1F1x
| title="U+1F10: GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH PSILI" | ἐ
| title="U+1F11: GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH DASIA" | ἑ
| title="U+1F12: GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH PSILI AND VARIA" | ἒ
| title="U+1F13: GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH DASIA AND VARIA" | ἓ
| title="U+1F14: GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH PSILI AND OXIA" | ἔ
| title="U+1F15: GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH DASIA AND OXIA" | ἕ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+1F18: GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH PSILI" | Ἐ
| title="U+1F19: GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH DASIA" | Ἑ
| title="U+1F1A: GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH PSILI AND VARIA" | Ἒ
| title="U+1F1B: GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH DASIA AND VARIA" | Ἓ
| title="U+1F1C: GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH PSILI AND OXIA" | Ἔ
| title="U+1F1D: GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH DASIA AND OXIA" | Ἕ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1F2x
| title="U+1F20: GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI" | ἠ
| title="U+1F21: GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA" | ἡ
| title="U+1F22: GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND VARIA" | ἢ
| title="U+1F23: GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND VARIA" | ἣ
| title="U+1F24: GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND OXIA" | ἤ
| title="U+1F25: GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND OXIA" | ἥ
| title="U+1F26: GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND PERISPOMENI" | ἦ
| title="U+1F27: GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND PERISPOMENI" | ἧ
| title="U+1F28: GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI" | Ἠ
| title="U+1F29: GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA" | Ἡ
| title="U+1F2A: GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI AND VARIA" | Ἢ
| title="U+1F2B: GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA AND VARIA" | Ἣ
| title="U+1F2C: GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI AND OXIA" | Ἤ
| title="U+1F2D: GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA AND OXIA" | Ἥ
| title="U+1F2E: GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI AND PERISPOMENI" | Ἦ
| title="U+1F2F: GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA AND PERISPOMENI" | Ἧ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1F3x
| title="U+1F30: GREEK SMALL LETTER IOTA WITH PSILI" | ἰ
| title="U+1F31: GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DASIA" | ἱ
| title="U+1F32: GREEK SMALL LETTER IOTA WITH PSILI AND VARIA" | ἲ
| title="U+1F33: GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DASIA AND VARIA" | ἳ
| title="U+1F34: GREEK SMALL LETTER IOTA WITH PSILI AND OXIA" | ἴ
| title="U+1F35: GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DASIA AND OXIA" | ἵ
| title="U+1F36: GREEK SMALL LETTER IOTA WITH PSILI AND PERISPOMENI" | ἶ
| title="U+1F37: GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DASIA AND PERISPOMENI" | ἷ
| title="U+1F38: GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH PSILI" | Ἰ
| title="U+1F39: GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DASIA" | Ἱ
| title="U+1F3A: GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH PSILI AND VARIA" | Ἲ
| title="U+1F3B: GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DASIA AND VARIA" | Ἳ
| title="U+1F3C: GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH PSILI AND OXIA" | Ἴ
| title="U+1F3D: GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DASIA AND OXIA" | Ἵ
| title="U+1F3E: GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH PSILI AND PERISPOMENI" | Ἶ
| title="U+1F3F: GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DASIA AND PERISPOMENI" | Ἷ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1F4x
| title="U+1F40: GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH PSILI" | ὀ
| title="U+1F41: GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH DASIA" | ὁ
| title="U+1F42: GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH PSILI AND VARIA" | ὂ
| title="U+1F43: GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH DASIA AND VARIA" | ὃ
| title="U+1F44: GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH PSILI AND OXIA" | ὄ
| title="U+1F45: GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH DASIA AND OXIA" | ὅ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+1F48: GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH PSILI" | Ὀ
| title="U+1F49: GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH DASIA" | Ὁ
| title="U+1F4A: GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH PSILI AND VARIA" | Ὂ
| title="U+1F4B: GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH DASIA AND VARIA" | Ὃ
| title="U+1F4C: GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH PSILI AND OXIA" | Ὄ
| title="U+1F4D: GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH DASIA AND OXIA" | Ὅ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1F5x
| title="U+1F50: GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH PSILI" | ὐ
| title="U+1F51: GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DASIA" | ὑ
| title="U+1F52: GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH PSILI AND VARIA" | ὒ
| title="U+1F53: GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DASIA AND VARIA" | ὓ
| title="U+1F54: GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH PSILI AND OXIA" | ὔ
| title="U+1F55: GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DASIA AND OXIA" | ὕ
| title="U+1F56: GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH PSILI AND PERISPOMENI" | ὖ
| title="U+1F57: GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DASIA AND PERISPOMENI" | ὗ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+1F59: GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DASIA" | Ὑ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+1F5B: GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DASIA AND VARIA" | Ὓ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+1F5D: GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DASIA AND OXIA" | Ὕ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+1F5F: GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DASIA AND PERISPOMENI" | Ὗ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1F6x
| title="U+1F60: GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI" | ὠ
| title="U+1F61: GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA" | ὡ
| title="U+1F62: GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI AND VARIA" | ὢ
| title="U+1F63: GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA AND VARIA" | ὣ
| title="U+1F64: GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI AND OXIA" | ὤ
| title="U+1F65: GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA AND OXIA" | ὥ
| title="U+1F66: GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI AND PERISPOMENI" | ὦ
| title="U+1F67: GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA AND PERISPOMENI" | ὧ
| title="U+1F68: GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI" | Ὠ
| title="U+1F69: GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA" | Ὡ
| title="U+1F6A: GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI AND VARIA" | Ὢ
| title="U+1F6B: GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA AND VARIA" | Ὣ
| title="U+1F6C: GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI AND OXIA" | Ὤ
| title="U+1F6D: GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA AND OXIA" | Ὥ
| title="U+1F6E: GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI AND PERISPOMENI" | Ὦ
| title="U+1F6F: GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA AND PERISPOMENI" | Ὧ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1F7x
| title="U+1F70: GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH VARIA" | ὰ
| title="U+1F71: GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH OXIA" | ά
| title="U+1F72: GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH VARIA" | ὲ
| title="U+1F73: GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH OXIA" | έ
| title="U+1F74: GREEK SMALL LETTER ETA WITH VARIA" | ὴ
| title="U+1F75: GREEK SMALL LETTER ETA WITH OXIA" | ή
| title="U+1F76: GREEK SMALL LETTER IOTA WITH VARIA" | ὶ
| title="U+1F77: GREEK SMALL LETTER IOTA WITH OXIA" | ί
| title="U+1F78: GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH VARIA" | ὸ
| title="U+1F79: GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH OXIA" | ό
| title="U+1F7A: GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH VARIA" | ὺ
| title="U+1F7B: GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH OXIA" | ύ
| title="U+1F7C: GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH VARIA" | ὼ
| title="U+1F7D: GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH OXIA" | ώ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1F8x
| title="U+1F80: GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND YPOGEGRAMMENI" | ᾀ
| title="U+1F81: GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND YPOGEGRAMMENI" | ᾁ
| title="U+1F82: GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND VARIA AND YPOGEGRAMMENI" | ᾂ
| title="U+1F83: GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND VARIA AND YPOGEGRAMMENI" | ᾃ
| title="U+1F84: GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND OXIA AND YPOGEGRAMMENI" | ᾄ
| title="U+1F85: GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND OXIA AND YPOGEGRAMMENI" | ᾅ
| title="U+1F86: GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND PERISPOMENI AND YPOGEGRAMMENI" | ᾆ
| title="U+1F87: GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND PERISPOMENI AND YPOGEGRAMMENI" | ᾇ
| title="U+1F88: GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH PSILI AND PROSGEGRAMMENI" | ᾈ
| title="U+1F89: GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH DASIA AND PROSGEGRAMMENI" | ᾉ
| title="U+1F8A: GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH PSILI AND VARIA AND PROSGEGRAMMENI" | ᾊ
| title="U+1F8B: GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH DASIA AND VARIA AND PROSGEGRAMMENI" | ᾋ
| title="U+1F8C: GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH PSILI AND OXIA AND PROSGEGRAMMENI" | ᾌ
| title="U+1F8D: GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH DASIA AND OXIA AND PROSGEGRAMMENI" | ᾍ
| title="U+1F8E: GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH PSILI AND PERISPOMENI AND PROSGEGRAMMENI" | ᾎ
| title="U+1F8F: GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH DASIA AND PERISPOMENI AND PROSGEGRAMMENI" | ᾏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1F9x
| title="U+1F90: GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND YPOGEGRAMMENI" | ᾐ
| title="U+1F91: GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND YPOGEGRAMMENI" | ᾑ
| title="U+1F92: GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND VARIA AND YPOGEGRAMMENI" | ᾒ
| title="U+1F93: GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND VARIA AND YPOGEGRAMMENI" | ᾓ
| title="U+1F94: GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND OXIA AND YPOGEGRAMMENI" | ᾔ
| title="U+1F95: GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND OXIA AND YPOGEGRAMMENI" | ᾕ
| title="U+1F96: GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND PERISPOMENI AND YPOGEGRAMMENI" | ᾖ
| title="U+1F97: GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND PERISPOMENI AND YPOGEGRAMMENI" | ᾗ
| title="U+1F98: GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI AND PROSGEGRAMMENI" | ᾘ
| title="U+1F99: GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA AND PROSGEGRAMMENI" | ᾙ
| title="U+1F9A: GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI AND VARIA AND PROSGEGRAMMENI" | ᾚ
| title="U+1F9B: GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA AND VARIA AND PROSGEGRAMMENI" | ᾛ
| title="U+1F9C: GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI AND OXIA AND PROSGEGRAMMENI" | ᾜ
| title="U+1F9D: GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA AND OXIA AND PROSGEGRAMMENI" | ᾝ
| title="U+1F9E: GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI AND PERISPOMENI AND PROSGEGRAMMENI" | ᾞ
| title="U+1F9F: GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA AND PERISPOMENI AND PROSGEGRAMMENI" | ᾟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1FAx
| title="U+1FA0: GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI AND YPOGEGRAMMENI" | ᾠ
| title="U+1FA1: GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA AND YPOGEGRAMMENI" | ᾡ
| title="U+1FA2: GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI AND VARIA AND YPOGEGRAMMENI" | ᾢ
| title="U+1FA3: GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA AND VARIA AND YPOGEGRAMMENI" | ᾣ
| title="U+1FA4: GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI AND OXIA AND YPOGEGRAMMENI" | ᾤ
| title="U+1FA5: GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA AND OXIA AND YPOGEGRAMMENI" | ᾥ
| title="U+1FA6: GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI AND PERISPOMENI AND YPOGEGRAMMENI" | ᾦ
| title="U+1FA7: GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA AND PERISPOMENI AND YPOGEGRAMMENI" | ᾧ
| title="U+1FA8: GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI AND PROSGEGRAMMENI" | ᾨ
| title="U+1FA9: GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA AND PROSGEGRAMMENI" | ᾩ
| title="U+1FAA: GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI AND VARIA AND PROSGEGRAMMENI" | ᾪ
| title="U+1FAB: GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA AND VARIA AND PROSGEGRAMMENI" | ᾫ
| title="U+1FAC: GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI AND OXIA AND PROSGEGRAMMENI" | ᾬ
| title="U+1FAD: GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA AND OXIA AND PROSGEGRAMMENI" | ᾭ
| title="U+1FAE: GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI AND PERISPOMENI AND PROSGEGRAMMENI" | ᾮ
| title="U+1FAF: GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA AND PERISPOMENI AND PROSGEGRAMMENI" | ᾯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1FBx
| title="U+1FB0: GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH VRACHY" | ᾰ
| title="U+1FB1: GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH MACRON" | ᾱ
| title="U+1FB2: GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH VARIA AND YPOGEGRAMMENI" | ᾲ
| title="U+1FB3: GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH YPOGEGRAMMENI" | ᾳ
| title="U+1FB4: GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH OXIA AND YPOGEGRAMMENI" | ᾴ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+1FB6: GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PERISPOMENI" | ᾶ
| title="U+1FB7: GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PERISPOMENI AND YPOGEGRAMMENI" | ᾷ
| title="U+1FB8: GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH VRACHY" | Ᾰ
| title="U+1FB9: GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH MACRON" | Ᾱ
| title="U+1FBA: GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH VARIA" | Ὰ
| title="U+1FBB: GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH OXIA" | Ά
| title="U+1FBC: GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH PROSGEGRAMMENI" | ᾼ
| title="U+1FBD: GREEK KORONIS" | ᾽
| title="U+1FBE: GREEK PROSGEGRAMMENI" | ι
| title="U+1FBF: GREEK PSILI" | ᾿
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1FCx
| title="U+1FC0: GREEK PERISPOMENI" | ῀
| title="U+1FC1: GREEK DIALYTIKA AND PERISPOMENI" | ῁
| title="U+1FC2: GREEK SMALL LETTER ETA WITH VARIA AND YPOGEGRAMMENI" | ῂ
| title="U+1FC3: GREEK SMALL LETTER ETA WITH YPOGEGRAMMENI" | ῃ
| title="U+1FC4: GREEK SMALL LETTER ETA WITH OXIA AND YPOGEGRAMMENI" | ῄ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+1FC6: GREEK SMALL LETTER ETA WITH PERISPOMENI" | ῆ
| title="U+1FC7: GREEK SMALL LETTER ETA WITH PERISPOMENI AND YPOGEGRAMMENI" | ῇ
| title="U+1FC8: GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH VARIA" | Ὲ
| title="U+1FC9: GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH OXIA" | Έ
| title="U+1FCA: GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH VARIA" | Ὴ
| title="U+1FCB: GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH OXIA" | Ή
| title="U+1FCC: GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PROSGEGRAMMENI" | ῌ
| title="U+1FCD: GREEK PSILI AND VARIA" | ῍
| title="U+1FCE: GREEK PSILI AND OXIA" | ῎
| title="U+1FCF: GREEK PSILI AND PERISPOMENI" | ῏
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1FDx
| title="U+1FD0: GREEK SMALL LETTER IOTA WITH VRACHY" | ῐ
| title="U+1FD1: GREEK SMALL LETTER IOTA WITH MACRON" | ῑ
| title="U+1FD2: GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA AND VARIA" | ῒ
| title="U+1FD3: GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA AND OXIA" | ΐ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+1FD6: GREEK SMALL LETTER IOTA WITH PERISPOMENI" | ῖ
| title="U+1FD7: GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA AND PERISPOMENI" | ῗ
| title="U+1FD8: GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH VRACHY" | Ῐ
| title="U+1FD9: GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH MACRON" | Ῑ
| title="U+1FDA: GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH VARIA" | Ὶ
| title="U+1FDB: GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH OXIA" | Ί
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+1FDD: GREEK DASIA AND VARIA" | ῝
| title="U+1FDE: GREEK DASIA AND OXIA" | ῞
| title="U+1FDF: GREEK DASIA AND PERISPOMENI" | ῟
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1FEx
| title="U+1FE0: GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH VRACHY" | ῠ
| title="U+1FE1: GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH MACRON" | ῡ
| title="U+1FE2: GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND VARIA" | ῢ
| title="U+1FE3: GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND OXIA" | ΰ
| title="U+1FE4: GREEK SMALL LETTER RHO WITH PSILI" | ῤ
| title="U+1FE5: GREEK SMALL LETTER RHO WITH DASIA" | ῥ
| title="U+1FE6: GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH PERISPOMENI" | ῦ
| title="U+1FE7: GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND PERISPOMENI" | ῧ
| title="U+1FE8: GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH VRACHY" | Ῠ
| title="U+1FE9: GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH MACRON" | Ῡ
| title="U+1FEA: GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH VARIA" | Ὺ
| title="U+1FEB: GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH OXIA" | Ύ
| title="U+1FEC: GREEK CAPITAL LETTER RHO WITH DASIA" | Ῥ
| title="U+1FED: GREEK DIALYTIKA AND VARIA" | ῭
| title="U+1FEE: GREEK DIALYTIKA AND OXIA" | ΅
| title="U+1FEF: GREEK VARIA" | `
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1FFx
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+1FF2: GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH VARIA AND YPOGEGRAMMENI" | ῲ
| title="U+1FF3: GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH YPOGEGRAMMENI" | ῳ
| title="U+1FF4: GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH OXIA AND YPOGEGRAMMENI" | ῴ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+1FF6: GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PERISPOMENI" | ῶ
| title="U+1FF7: GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PERISPOMENI AND YPOGEGRAMMENI" | ῷ
| title="U+1FF8: GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH VARIA" | Ὸ
| title="U+1FF9: GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH OXIA" | Ό
| title="U+1FFA: GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH VARIA" | Ὼ
| title="U+1FFB: GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH OXIA" | Ώ
| title="U+1FFC: GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PROSGEGRAMMENI" | ῼ
| title="U+1FFD: GREEK OXIA" | ´
| title="U+1FFE: GREEK DASIA" | ῾
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов
 Греческое и коптское письмо

Примечания